Сарос 145 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 77 затемнень. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 4 січня 1639 і досягла єдиного кільцеподібного затемнення 6 червня 1891 року. Гібридне затемнення також лише одне — 17 червня 1909 року. Стадія повних затемнень триває від 29 червня 1927 до 9 вересня 2648 року. Серія закінчиться частковим затемненням 17 квітня 3009 року. Найдовша тривалість повного затемнення буде 7 хвилин 12 секунд 25 червня 2522 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 145 на сайті НАСА

Сарос